Hay varias comedias tituladas Anfitrión:
Anfitrión, del comediógrafo latino Plauto.
Anfitrión (1668), del francés Molière.